Мубарак-Эль-Кабир — кувейтский топоним. Может означать:

 Мубарак-Эль-Кабир — город.
 Мубарак-эль-Кабир — губернаторство.
  — морской парк.
  — морской порт.

См. также 
 Мубарак I ас-Сабах